Ясон — герой давньогрецьких міфів, ватажок аргонавтів.
 Ясон (апостол від 70)
 Ясон Ферський — тиран міста Фери у Фессалії.
 Ясон Кіренійський — історик елліністичної доби.
 Ясон Нісейський — філософ-стоїк.